Magné (Deux-Sèvres)
Magné (Vienne)

Desambiguações de topônimos